GV, Gv eller gv kan avse: 

 GV – IATA:s kod för Aero Flight 2000–2005 och Riga Airlines
 GV – en härledd SI-enhet för elektrisk spänning, se Gigavolt
 gv – ISO 639-2 alpha-2 koden för språket Manx (språk)
 GV - Grönköpings Veckoblad